Барабашка:

 Барабашка — персонаж пострадянського фольклору.
 «Барабашка» — простонародне іменування харківського ринку «Барабашово».

Примітки